Сборная Польши по шахматам представляет Польшу на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Польская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2662 (2010).

Сборная Польши была одним из лидеров мировых шахмат до Второй мировой войны. На 7 шахматных довоенных олимпиадах Польша взяла 6 наград (1 золото, 2 серебра, 3 бронзы). Но после Холокоста сборная даже не приближалась к призёрам Олимпиад. По словам Адама Михника, если бы не обязательное условие включения в довоенные составы сборной хотя-бы одного шахматиста польской национальности (из-за чего на олимпиадах не сыграли такие выдающиеся польские шахматисты, как Менахем Орен и Гедалия Шапиро), то эти достижения были бы и выше.

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:
 На шахматных олимпиадах: Влодзимеж Шмидт (14 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Бартош Соцко (7 раз)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада

  Победитель — 1930
  Серебряный призёр — 1931, 1939
  Бронзовый призёр — 1928, 1935, 1937
Всего: 6 медалей

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Адам Кулиговский
  2-я доска (1978)
  3-я доска (1980)

 На командных чемпионатах Европы: Александр Войткевич
  2-я доска (1989)
  рейтинг перфоменс 2690 (1989)

Примечания

Ссылки 

Ш
П
Шахматы в Польше